Норко има више значења:
 Норко (Луизијана)
 Норко (Калифорнија)